Mundial 2018 puede referirse a diferentes campeonatos deportivos a nivel mundial que se celebraron en 2018.

Atletismo 
Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2018.

Baloncesto 
Copa Mundial de Baloncesto Femenino de 2018, en España.

Ciclismo 
Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2018;
Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña de 2018;

Equitación 
Juegos Ecuestres Mundiales de 2018, en Bromont.

Esgrima 
Campeonato Mundial de Esgrima de 2018.

Fórmula 1 
Temporada 2018 de Fórmula 1.

Fútbol 
Copa Mundial de Fútbol de 2018, en Rusia;
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2018;
Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2018;
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2018.

Gimnasia 
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2018;
Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica de 2018.

Halterofilia 
Campeonato Mundial de Halterofilia de 2018, en Lima.

Hockey sobre hielo 
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino de 2018.

Hockey sobre césped 
Campeonato Mundial de Hockey sobre Césped Femenino de 2018;
Campeonato Mundial de Hockey sobre Césped Masculino de 2018.

Karate 
Campeonato Mundial de Karate de 2018.

Patinaje 
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2018;
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo de 2018.

Piragüismo 
Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas de 2018, en Montemor-o-Velho;
Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon de 2018.

Tiro 
Campeonato Mundial de Tiro de 2018.

Vela 
Campeonato Mundial de Vela Olímpica de 2018.

Voleibol 

Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 2018, en Italia y Bulgaria;
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2018, en Japón.